CKV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Outlaw Field, Clarksville (Tennessee), Stati Uniti
 ckv – codice ISO 639-3 della lingua kavalan